A breg főnév több szláv nyelvben is hegyet, dombot jelent, ezért számos földrajzi névben megtalálható:

Települések

 Horvátország
 Breg falu Labin községben, Isztria megyében
 Breg Mokrički falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében

 Szerbia
 Bački Breg Béreg falu szerb neve Zombor községben, a Vajdaság Nyugat-bácskai körzetében

 Szlovénia
 Breg falu Majšperk községben
 Breg falu Mežica községben
 Breg falu Sevnica községben
 Breg falu Žirovnica községben
 Breg ob Bistrici falu Tržič községben 
 Breg ob Kokri falu Preddvor községben
 Breg ob Savi falu Kranj községben
 Breg pri Borovnici falu Borovnica községben
 Breg pri Dobu falu Ivačna Gorica községben
 Breg pri Golem Brdu falu Brda községben
 Breg pri Komendi falu Komenda községben
 Breg pri Konjicah falu Koncije községben
 Breg pri Kočevju falu Kočevje községben
 Breg pri Litiji falu Litija községben
 Breg pri Polzeli falu Polzela községben
 Breg pri Ribnici na Dolenjskem falu Ribnica községben
 Breg pri Sinjem Vrhu falu Crnomelj községben
 Breg pri Temenici falu Ivačna Gorica községben
 Breg pri Velikem Gabru falu Ivačna Gorica községben
 Breg pri Zagradcu falu Ivačna Gorica községben
 Čisti Breg falu Šentjernej községben
 Mali Breg falu Konjice községben
 Rdeči Breg falu Lovrenc na Pohorju községben
 Rdeči Breg falu Podvelka községben
 Seniški Breg falu Kanal ob Soči községben
 Stari Breg falu Kočevje községben
 Zali Breg falu Brda községben
 Zelen Breg falu Ravne na Koroškem községben